

Toponyme 

 un grand nombre de cours d'eau aux États-Unis (plus d'un millier d'après le United States Geological Survey) ;
Clear Creek (Californie),
Clear Creek (Colorado),
Clear Creek (Tennessee),
Clear Creek (Utah) ;
 Clear Creek, census-designated place située en Californie ;
 Clear Creek, un comté du Colorado ;
 Le réservoir Clear Creek, un lac de barrage au Colorado.

Autre
Clear Creek est une distillerie qui produit divers alcools dont un single malt nommé Mac Cathy's
L'abbaye Notre-Dame-de-l'Annonciation de Clear Creek, abbaye bénédictine dans l'Oklahoma aux États-Unis.

Homonymie